zie Teloomtheorie#Elementaire processen; 'vergroeiing' is één van de elementaire processen bij landplanten: 
 Misvorming